Kravallsymfonier 78-86 är ett dubbelt samlingsalbum från Asta Kask utgiven då de påbörjade sin hämndturné.

Album av Asta Kask
Musikalbum 2004
Samlingsalbum
Album utgivna på Birdnest Records